Unterhart heißen folgende geographischen Objekte:

 Unterhart (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unterhart (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterhart (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Unterhart (Memmingen), ein Weiler der Stadt Memmingen, Bayern

 Unterhart (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Unterhart (Gemeinde Marchtrenk), Ortschaft der Stadtgemeinde Marchtrenk, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Unterhart (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft der Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Unterhart (Gemeinden Sattledt, Steinhaus), Ortschaft von Sattledt und Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Unterhart (Gemeinde Sankt Martin im Mühlkreis), Ort bei Sankt Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Unterhart (Gemeinde Mureck), Ortsteil von Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Unterhart (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:

 Oberhart